Hockley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anthony Farrar-Hockley (1924-2006), soldat et historien britannique
Dair Farrar-Hockley (né en 1946), major général britannique
Debbie Hockley (né en 1972), joueur de cricket néo-zélandais
Fred Hockley (1923-1945), pilote de chasse anglais
George Washington Hockley (1802-1852), révolutionnaire texan
James Hockley (né en 1979), joueur de cricket anglais
Matthew Hockley (né en 1982), joueur de football anglais
Wayne Hockley (né en 1978), joueur de football anglais

Personnage fictif
Caledon Hockley, personnage du film Titanic

Toponyme

Hockley, communauté de l'Ontario

Hockley, communauté du comté de Harris au Texas
Hockley, communauté du comté de Gloucester en Virginie
Hockley, communauté du comté de King and Queen en Virginie
Comté de Hockley, comté du Texas

Hockley, communauté de l'Essex
Hockley, banlieue de Birmingham 
Hockley Village, quartier de Nottingham
Hockley-in-the-Hole, secteur de Londres
Hockley, secteur de Tamworth, Staffordshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme